Маммен:
  — стиль в искусстве эпохи викингов назван по богатому погребению в деревне Мамман (Дания)
 Маммен, Жанна — немецкая художница и график, крупная фигура в художественной жизни Веймарской республики